Березовченко:

 Березовченко — українське прізвище.
 Березовченко Мисько — козак Конотопської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища
Прізвища на -енко